Сергей Мироненко:
 Мироненко, Сергей Игоревич (род. 1959) — советский и российский художник.
 Мироненко, Сергей Владимирович (род. 1951) — директор Государственного архива Российской Федерации.